Nimboa är ett släkte av insekter. Nimboa ingår i familjen vaxsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vaxsländor
Nimboa